Fuker András (?–1751) kereskedő
 Fuker András (1813 k.–?) orvos